Дуккала-Абда (, Ǧihâtu Dukkālâ-ʿAbdâ) — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко. Упразднена передачей провинций в новые области Касабланка — Сеттат и Марракеш — Сафи.

Территория — 13 285 км², население — 2 183 090 чел. (перепись 2014). Административный центр — город Сафи.

Область состояла из следующих провинций:
 Провинция Эль-Джадида вошла в область Касабланка — Сеттат
 Провинция Сафи вошла в Марракеш — Сафи
 Провинция Сиди-Беннур вошла в Касабланка — Сеттат
 Провинция Юсуфия вошла в Марракеш — Сафи

В 60 км юго-восточнее города Сафи, в баритовом руднике у села Джебель Ирхуд в 1961 году был найден череп Ирхуд-1, который относят либо к виду Homo heidelbergensis, либо к виду Homo helmei.

Примечания 

Области Марокко